Бойченко Іван Васильович:

 Бойченко Іван Васильович (філософ) (1948–2007) — український філософ, спеціаліст у галузі філософії історії.
 Бойченко Іван Васильович (художник) (1896–1959) — український художник-графік, у 1938–1941 голова президії правління Спілки художників України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок